Líder FM (antiga 95 FM) é uma emissora de rádio brasileira com sede no município de Ipatinga, no interior do estado de Minas Gerais. Sua programação é voltada à música e opera na frequência de 95.3 MHz em FM. Foi ao ar em caráter experimental em 1º de novembro de 1982, pelo Grupo da Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda. (mesmo mantenedor da Rádio Vanguarda), sendo oficializada em 1º de dezembro do mesmo ano. Sua inauguração, no entanto, ocorreu em 28 de abril de 1983, para coincidir com a ocasião do aniversário de Ipatinga.

Em 2012, de acordo com uma pesquisa realizada pela Praxis Pesquisa, era a líder de audiência no município de Ipatinga, com 22,1% da preferência dos ouvintes de rádio com idade superior a 16 anos. Segundo a mesma pesquisa, o público feminino representava 53% de sua audiência. Em 6 de julho de 2016, deixou de denominar "95 FM" e passou a se chamar "Líder FM".

Líder FM
Líder FM
Fundações em Minas Gerais em 1983